Le Prix du pardon est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Prix du pardon est un film de Louis Feuillade sorti en 1916  ;
 Le Prix du pardon est une nouvelle de science-fiction publiée en 2000 ;
 Le Prix du pardon, film sénégalais de 2002.